Rechle ist ein Familienname:
 Gerold Rechle (1964–2021), deutscher Politiker

Rechle bezeichnet Brücken mit den Holztriftsperre in Tschechien:
 Rechle (Český Krumlov), eine Fußgängerbrücke und ehemalige Rechlebrücke in Český Krumlov im Jihočeský kraj
 Rechelbrücke (Modrava), ehemalige Rechlebrücke bei Modrava im Plzeňský kraj 
 Rechle u Lenory, eine Fußgängerbrücke und ehemalige Rechlebrücke bei Lenora im Jihočeský kraj